|-
| 198601 - || || 1 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198602 - || || 1 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198603 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198604 - || || 8 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198605 - || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198606 - || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198607 - || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198608 - || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198609 - || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198610 - || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198611 - || || 7 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198612 - || || 7 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198613 - || || 7 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198614 - || || 13 de gener de 2005 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 198615 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198616 - || || 14 de gener de 2005 || San Marcello || San Marcello
|-
| 198617 - || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198618 - || || 12 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198619 - || || 12 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198620 - || || 13 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198621 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198622 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198623 - || || 15 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198624 - || || 15 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198625 - || || 15 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198626 - || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198627 - || || 12 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198628 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198629 - || || 13 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198630 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198631 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198632 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198633 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198634 - || || 15 de gener de 2005 || Vallemare di Borbona || Vallemare di Borbona
|-
| 198635 - || || 15 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198636 - || || 15 de gener de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198637 - || || 15 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198638 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198639 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198640 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198641 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198642 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198643 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198644 - || || 15 de gener de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 198645 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198646 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198647 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198648 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198649 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198650 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198651 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198652 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198653 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198654 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198655 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198656 - || || 17 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198657 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198658 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198659 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198660 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198661 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198662 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198663 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198664 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198665 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198666 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198667 - || || 17 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198668 - || || 18 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198669 - || || 18 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198670 - || || 31 de gener de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 198671 - || || 31 de gener de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 198672 - || || 16 de gener de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 198673 - || || 19 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198674 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198675 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198676 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198677 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198678 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198679 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198680 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198681 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198682 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198683 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198684 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198685 - || || 1 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 198686 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198687 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198688 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198689 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198690 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 198691 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198692 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198693 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198694 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198695 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198696 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 198697 - || || 4 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 198698 - || || 4 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 198699 - || || 4 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 198700 - || || 5 de febrer de 2005 || Wildberg || R. Apitzsch
|-
|}

8